Изабе () — французская фамилия.

Известные носители 
 Изабе, Жан-Батист (1767—1855) — французский художник-портретист.
 Изабе, Луи-Габриэль-Эжен (1803—1886) — французский живописец-маринист, акварелист, литограф романтического направления.